Růst je obecně zvětšování velikosti něčeho. Týká se těchto termínů:

 růst – vlastnost života

další významy:

 buněčný růst
 růst populace
 hospodářský růst
 profesní růst
 růst města Prahy

Matematika
 lineární růst
 exponenciální růst

Externí odkazy